Демьянко — фамилия.
 Демьянко, Антоний Бернардович (род. 1960) — белорусский религиозный деятель, епископ Римско-католической церкви.
 Демьянко, Сергей Владимирович (более известнек как Лион; род. 1982) — украинский рэп-исполнитель.
 См. также 
 Демьянка
 Демьянки